Il singolare del torneo di tennis ATP Itaparica 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Martín Jaite che ha battuto in finale Jay Berger 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Alberto Mancini (primo turno)
 Jay Berger (finale)
 Martín Jaite (campione)
 Jakob Hlasek (secondo turno)

 Cássio Motta (secondo turno)
 Thomas Muster (primo turno)
 Emilio Sánchez (semifinali)
 Jim Courier (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Itaparica 1989